Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата мира по волейболу среди женщин среди стран-членов Конфедерации волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) проходила с 18 мая 2012 по 20 июля 2014 года. Первоначально заявки на участие поступили от 40 стран, но после отказа двух из них число участников сократилось до 38. Разыгрывалось 6 путёвок на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные США, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Кубы, Канады и Мексики.

Команды-участницы 

От участия отказались первоначально заявленные  Монтсеррат и  Теркс и Кайкос.

Формула соревнований 
Североамериканская квалификация состоит из трёх этапов отбора. 7 лучших по рейтингу сборных команд напрямую допущены в 3-й (финальный) групповой раунд. Остальные участники начали отборочный турнир с 1-й стадии.

За победы со счётом 3:0 команды получают по 5 очков, за победы 3:1 — по 4, 3:2 — по 3, за поражения 2:3 — по 2, 1:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 очки не начисляются. При распределении мест в группах (предварительная стадия) приоритет над набранными очками отдаётся большему количеству побед.

1-й групповой раунд

Группа А 
1—2.09.2012. Парамарибо (Суринам)

 1 сентября
 Тринидад и Тобаго — Багамские Острова 3:1 (25:20, 25:15, 21:25, 25:15); Гваделупа — Суринам 3:2 (18:25, 14:25, 25:17, 25:22, 15:8).
 Тринидад и Тобаго — Гваделупа 3:0 (25:17, 25:14, 25:13); Суринам — Багамские Острова 3:0 (25:22, 25:15, 25:15).
 2 сентября
 Гваделупа — Багамские Острова 3:1 (16:25, 25:21, 25:15, 25:18); Тринидад и Тобаго — Суринам 3:1 (25:19, 21:25, 25:17, 25:6).
 ФИНАЛ. Тринидад и Тобаго — Гваделупа 3:0 (25:6, 25:14, 25:13). За 3-е место. Суринам — Багамские Острова 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).

Группа В 
22—23.06.2012. Сент-Джорджес (Гренада)

 22 июня
 Гренада — Синт-Эстатиус 3:2 (25:13, 25:20, 20:25, 23:25, 19:17); Сент-Люсия — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:19, 25:16, 25:16).
 Сент-Люсия — Синт-Эстатиус 3:0 (25:16, 25:18, 25:11); Сент-Винсент и Гренадины — Гренада 3:2 (20:25, 25:18, 25:19, 22:25, 15:8).
 23 июня
 Сент-Винсент и Гренадины — Синт-Эстатиус 3:0 (25:15, 25:17, 25:22); Сент-Люсия — Гренада 3:1 (25:23, 25:17, 13:25, 25:23).
 ФИНАЛ. Сент-Люсия — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:21, 25:17, 25:15). За 3-е место. Гренада — Синт-Эстатиус 3:0 (25:12, 25:22, 25:21).

Группа С 
26—27.05.2012. Кристианстед (Американские Виргинские острова)

 26 мая
 Гаити — Мартиника 3:0 (25:13, 25:22, 26:24); Американские Виргинские острова — Кюрасао 3:0 (25:23, 25:20, 25:12).
 Кюрасао — Мартиника 3:0 (25:19, 25:21, 25:21); Американские Виргинские острова — Гаити 3:0 (25:21, 25:17, 25:23).
 27 мая
 Кюрасао — Гаити 3:1 (22:25, 25:19, 25:15, 25:18); Американские Виргинские острова — Мартиника 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:18).
 ФИНАЛ. Американские Виргинские острова — Кюрасао 3:1 (25:23, 25:15, 19:25, 25:17). За 3-е место. Гаити — Мартиника 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:23).

Группа D 
27—28.07.2012. Бастер (Сент-Китс и Невис)

 Монтсеррат — отказ.

27 июля
 Сент-Китс и Невис — Синт-Мартен 3:0 (25:9, 25:16, 25:19); Ангилья — Бермудские острова 3:0 (25:21, 25:15, 25:18).
 Бермудские острова — Синт-Мартен 3:0 (25:22, 25:21, 25:20); Сент-Китс и Невис — Ангилья 3:0 (25:18, 25:19, 25:12).
 28 июля
 Сент-Китс и Невис — Бермудские острова 3:0 (25:15, 25:17, 25:21); Ангилья — Синт-Мартен 3:0 (26:24, 25:18, 25:11).
 ФИНАЛ. Сент-Китс и Невис — Ангилья 3:0 (25:11, 25:18, 25:12). За 3-е место. Бермудские острова — Синт-Мартен 3:0 (25:20, 25:8, 25:20).

Группа E 
29—30.11.2012. Кингстон (Ямайка)

29 ноября
 Барбадос — Аруба 3:0 (25:10, 25:15, 25:7); Ямайка — Каймановы острова 3:0 (25:7, 25:15, 25:14).
 Барбадос — Каймановы острова 3:0 (25:11, 25:8, 25:6); Ямайка — Аруба 3:0 (25:12, 25:10, 25:17).
 30 ноября
 Аруба — Каймановы острова 3:0 (25:8, 25:12, 25:21); Ямайка — Барбадос 3:1 (25:21, 25:19, 18:25, 25:17).
 ФИНАЛ. Ямайка — Барбадос 3:1 (25:14, 26:24, 23:25, 25:19). За 3-е место. Аруба— Каймановы острова 3:0 (25:18, 25:11, 25:13).

Группа F 
9—10.06.2012. Род-Таун (Британские Виргинские острова)

9 июня
 Доминика — Антигуа и Барбуда 3:1 (25:22, 26:24, 26:28, 25:22); Сен-Мартен — Британские Виргинские острова 3:1 (25:15, 18:25, 25:15, 25:17).
 Доминика — Сен-Мартен 3:2 (22:25, 25:16, 20:25, 25:16, 15:7); Британские Виргинские острова — Антигуа и Барбуда 3:1 (16:25, 25:14, 25:19, 25:22).
10 июня
 Антигуа и Барбуда — Сен-Мартен 3:0 (25:14, 25:14, 25:20); Доминика — Британские Виргинские острова 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).
 ФИНАЛ. Доминика — Антигуа и Барбуда 3:1 (26:24, 25:22, 21:25, 26:24). За 3-е место. Британские Виргинские острова — Сен-Мартен 3:0 (25:20, 26:28, 25:18, 25:10).

Группа G 
17—19.08.2012. Панама (Панама)

 17 августа
 Сальвадор — Белиз 3:0 (25:22, 25:13, 25:18); Панама — Бонайре 3:0 (25:14, 25:5, 26:24).
 18 августа
 Сальвадор — Бонайре 3:1 (25:5, 25:10, 25:27, 25:12); Панама — Белиз 3:1 (25:27, 25:22, 25:10, 25:13).
 19 августа
 Белиз — Бонайре 3:0 (25:19, 25:19, 25:18); Панама — Сальвадор 3:0 (25:18, 25:15, 25:11).

Группа H 
18—20.05.2012. Манагуа (Никарагуа)

 Теркс и Кайкос — отказ.

 18 мая
 Никарагуа — Гондурас 3:0 (25:14, 25:15, 25:16).
 19 мая
 Гватемала — Гондурас 3:1 (25:22, 26:28, 25:13, 25:10).
 20 мая
 Никарагуа — Гватемала 3:2 (25:15, 25:17, 22:25, 23:25, 15:11).

Итоги 
По три лучшие команды из групп вышли во второй групповой раунд.

2-й групповой раунд

Группа I 
25—26.05.2013. Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго)

25 мая
 Тринидад и Тобаго — Барбадос 3:0 (25:13, 25:6, 26:24); Гондурас — Ангилья 3:0 (25:15, 25:12, 25:11).
 Барбадос — Ангилья 3:0 (25:13, 25:12, 25:15); Тринидад и Тобаго — Гондурас 3:0 (25:15, 25:11, 25:14).
 26 мая
 Тринидад и Тобаго — Ангилья 3:0 (25:14, 25:14, 25:8); Барбадос — Гондурас 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).
 ФИНАЛ. Тринидад и Тобаго — Барбадос 3:1 (25:18, 20:25, 25:17, 25:20). За 3-е место. Гондурас — Ангилья 3:0 (25:9, 25:18, 25:18).

Группа J 
11—12.05.2013. Виллемстад (Кюрасао)

 11 мая
 Белиз — Антигуа и Барбуда 3:1 (25:11, 18:25, 25:17, 25:13); Кюрасао — Сент-Люсия 3:0 (25:12, 25:22, 25:19).
 Сент-Люсия — Белиз 3:1 (24:26, 25:18, 26:24, 25:17); Кюрасао — Антигуа и Барбуда 3:0 (25:8, 25:9, 25:9).
 12 мая
 Сент-Люсия — Антигуа и Барбуда 3:0 (25:14, 25:18, 25:15); Кюрасао — Белиз 3:0 (25:11, 25:19, 25:11).
 ФИНАЛ. Кюрасао — Сент-Люсия 3:0 (25:10, 25:15, 25:11). За 3-е место. Белиз — Антигуа и Барбуда 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

Группа K 
25—26.05.2013. Кристианстед (Американские Виргинские острова)

25 мая
 Сальвадор — Британские Виргинские острова 3:0 (25:12, 25:17, 25:9); Американские Виргинские острова — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:6, 25:17, 25:17).
 Сент-Винсент и Гренадины — Британские Виргинские острова 3:0 (25:19, 25:16, 25:18); Сальвадор — Американские Виргинские острова 3:1 (18:25, 25:18, 25:17, 25:23).
26 мая
 Сальвадор — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:18, 25:20, 25:19); Американские Виргинские острова — Британские Виргинские острова 3:0 (25:13, 25:4, 25:15).
 ФИНАЛ. Сальвадор — Американские Виргинские острова 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:18, 15:9). За 3-е место. Сент-Винсент и Гренадины — Британские Виргинские острова 3:0 (25:19, 25:23, 25:17).

Группа L 
8—9.06.2013. Гватемала (Гватемала)

8 июня
 Гваделупа — Аруба 3:0 (25:11, 25:13, 25:14); Гватемала — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:13, 25:14, 25:10).
 Сент-Китс и Невис — Аруба 3:0 (25:10, 25:15, 25:13); Гватемала — Гваделупа 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).
 9 июня
 Гваделупа — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:17, 25:16, 25:15); Гватемала — Аруба 3:0 (25:4, 25:10, 25:12).
 ФИНАЛ. Гватемала — Гваделупа 3:1 (25:20, 24:26, 25:18, 25:21). За 3-е место. Сент-Китс и Невис — Аруба 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).

Группа M 
1—2.06.2013. Кингстон (Ямайка)

 1 июня
 Никарагуа — Суринам 3:1 (28:26, 21:25, 25:22, 25:23); Ямайка — Бермудские острова 3:0 (25:11, 25:16, 25:8).
 Никарагуа — Бермудские острова 3:0 (25:16, 25:13, 25:4); Ямайка — Суринам 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).
 2 июня
 Суринам — Бермудские острова 3:0 (25:11, 25:14, 25:11); Никарагуа — Ямайка 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:14).
 ФИНАЛ. Никарагуа — Ямайка 3:2 (21:25, 25:14, 22:25, 25:17, 15:10). За 3-е место. Суринам — Бермудские острова 3:0 (25:15, 25:9, 25:12).

Группа N 
22—23.06.2013. Сент-Джорджес (Гренада)

 22 июня
 Панама — Доминика 3:0 (25:21, 25:10, 25:18); Гаити — Гренада 3:0 (25:13, 25:18, 25:17).
 Панама — Гаити 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:18); Доминика — Гренада 3:0 (25:19, 25:12, 25:11).
 23 июня
 Гаити — Доминика 3:0 (25:18, 25:18, 25:23); Панама — Гренада 3:0 (25:19, 25:10, 25:11).
 ФИНАЛ. Панама — Гаити 3:0 (25:18, 25:20, 25:16). За 3-е место. Доминика — Гренада 3:0 (25:16, 25:7, 25:19).

Итоги 
В 3-й групповой раунд вышли по две лучшие команды из групп (Тринидад и Тобаго, Барбадос, Кюрасао, Сент-Люсия, Сальвадор, Американские Виргинские острова, Гватемала, Гваделупа, Никарагуа, Ямайка, Панама, Гаити) и по лучшим показателям одна из команд, занявших в группах третьи места (Суринам).

3-й групповой раунд 
Участники: Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США (все освобождены от предыдущих раундов квалификации), Тринидад и Тобаго, Барбадос, Кюрасао, Сент-Люсия, Сальвадор, Американские Виргинские острова, Гватемала, Гваделупа, Никарагуа, Ямайка, Панама, Гаити, Суринам (все по итогам 2-го группового раунда).

20 команд-участниц 3-го этапа квалификации делятся на 5 групп по 4 команды. Победители групповых турниров становятся обладателями путёвок на чемпионат мира. Ещё одна вакансии от зоны NORCECA будет разыграна среди команд, занявших в группах 3-го раунда вторые места.

Группа О 
15—18.05.2014. Колорадо-Спрингс (США)

 15 мая
 Панама — Гондурас 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:16); США — Гватемала 3:0 (25:10, 25:18, 25:11).
 16 мая
 Гватемала — Гондурас 3:1 (25:19, 25:19, 25:27, 25:22); США — Панама 3:0 (25:16, 25:12, 25:9).
 17 мая
 Панама — Гватемала 3:2 (16:25, 25:16, 18:25, 25:23, 15:11); США — Гондурас 3:0 (25:12, 25:13, 25:16).
 18 мая
 ФИНАЛ. США — Панама 3:0 (25:18, 25:5, 25:5). За 3-е место. Гватемала — Гондурас 3:2 (25:21, 22:25, 25:21, 23:25, 15:13).

Группа P 
15—18.05.2014. Ла-Романа (Доминиканская Республика)

 15 мая
 Никарагуа — Сальвадор 3:0 (25:16, 25:17, 25:13); Доминиканская Республика — Гваделупа 3:0 (25:13, 25:7, 25:16).
 16 мая
 Никарагуа — Гваделупа 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:15); Доминиканская Республика — Сальвадор 3:0 (25:11, 25:10, 25:12).
 17 мая
 Гваделупа — Сальвадор 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 23:25, 15:6); Доминиканская Республика — Никарагуа 3:0 (25:7, 25:14, 25:22).
 18 мая
 ФИНАЛ. Доминиканская Республика — Никарагуа 3:0 (25:10, 25:8, 25:11). За 3-е место. Сальвадор — Гваделупа 3:1 (25:23, 17:25, 25:15, 25:23).

Группа Q 
14—17.05.2014. Гавана (Куба)

 14 мая
 Тринидад и Тобаго — Гаити 3:1 (17:25, 25:3, 25:9, 25:12); Куба — Кюрасао 3:0 (25:5, 25:17, 25:18).
 15 мая
 Тринидад и Тобаго — Кюрасао 3:1 (25:15, 22:25, 25:9, 25:18); Куба — Гаити 3:0 (25:13, 25:12, 25:14).
 16 мая
 Кюрасао — Гаити 3:0 (25:16, 25:20, 25:15); Куба — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:15, 25:16, 26:24).
 17 мая
 ФИНАЛ. Куба — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:18, 25:20, 25:13). За 3-е место. Гаити — Кюрасао 3:2 (25:22, 25:22, 19:25, 18:25, 15:11).

Группа R 
22—25.05.2014. Понсе (Пуэрто-Рико)

 22 мая
 Барбадос — Сент-Люсия 3:1 (25:23, 22:25, 25:14, 25:18); Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:20, 25:14, 25:19).
 23 мая
 Коста-Рика — Барбадос 3:0 (25:11, 25:9, 25:18); Пуэрто-Рико — Сент-Люсия 3:0 (25:4, 25:9, 25:10).
 24 мая
 Коста-Рика — Сент-Люсия 3:0 (25:18, 25:12, 25:14); Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0 (25:4, 25:8, 25:8).
 25 мая
 ФИНАЛ. Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:14, 25:16, 25:11). За 3-е место. Барбадос — Сент-Люсия 3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:17).

Группа S 
16—19.05.2014. Миссиссога (Канада)

 15 мая
 Мексика — Американские Виргинские острова 3:0 (25:12, 25:14, 25:19); Канада — Ямайка 3:0 (25:9, 25:10, 25:9).
 16 мая
 Ямайка — Американские Виргинские острова 3:0 (25:22, 25:14, 25:19); Канада — Мексика 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:16).
 17 мая
 Мексика — Ямайка 3:0 (25:11, 25:16, 25:21); Канада — Американские Виргинские острова 3:0 (25:12, 25:9, 25:11).
 18 мая
 ФИНАЛ. Канада — Мексика 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). За 3-е место. Ямайка — Американские Виргинские острова 3:0 (25:13, 25:10, 25:11).

Итоги 
Победители групп (США, Доминиканская Республика, Куба, Пуэрто-Рико, Канада) получили путёвки на чемпионат мира. Команды, занявшие в группах вторые места, в плей-офф разыграют ещё одну вакансию.

Плей-офф 
16—20.07.2014. Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго)
 Участники: команды, занявшие в группах 2-го этапа вторые места — Панама, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика, Мексика. Разыгрывается одна путёвка на чемпионат мира.

 16 июля
 Мексика — Коста-Рика 3:0 (25:14, 25:17, 25:11); Тринидад и Тобаго — Панама 3:0 (25:17, 25:16, 25:15).
 17 июля
 Мексика — Панама 3:0 (25:13, 25:15, 25:20); Тринидад и Тобаго — Никарагуа 3:0 (26:24, 25:19, 25:13).
 18 июля
 Никарагуа — Панама 3:1 (25:16, 24:26, 25:10, 25:19); Тринидад и Тобаго — Коста-Рика 3:0 (25:22, 25:15, 25:21).
 19 июля
 Коста-Рика — Панама 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:18); Мексика — Никарагуа 3:0 (25:12, 25:14, 25:19).
 20 июля
 Коста-Рика — Никарагуа 3:1 (24:26, 25:22, 28:26, 25:18); Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:14, 31:29, 25:17).

Итоги 
Обладателями путёвок на чемпионат мира по волейболу 2014 года среди женских сборных от Конфедерации волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) стали США, Доминиканская Республика, Куба, Пуэрто-Рико, Канада (победители групп 3-го раунда квалификации) и Мексика (победитель раунда плей-офф).

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 1-й групповой раунд
 2-й групповой раунд
 3-й групповой раунд
 Плей-офф

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2014 (квалификация)